Jednostka organiczna, oddział organiczny - w terminologii wojskowej jednostka wojskowa będąca stałą, składową częścią jednostki wojskowej wyższego szczebla ale należącą do innego typu broni, może to być np. kompania artyleryjska czy oddział pancerny wchodzący będąca na stale w Ordre de Bataille dywizji piechoty.

Organiczne zintegrowanie jednostek wojskowych różnego typu ułatwia ścisłą współpracę i zazwyczaj podnosi skuteczność działania danych oddziałów wojskowych ale w niektórych sytuacjach może także ograniczać ich efektywność, np. oddziały piechoty spełniające misję pokojową zazwyczaj nie potrzebują wsparcia organicznych oddziałów artyleryjskich które jednak wchodzą na stałe w skład danej jednostki.

Jednostki organizacyjne wojska